Guinope est une municipalité du Honduras, située dans le département de El Paraíso. Elle est fondée en 1747. La municipalité de Guinope comprend 10 villages et 49 hameaux.

Crédit d'auteurs 
 

Municipalité dans le département d'El Paraíso